Poli ist der Name folgender Orte:

 he Póli (ἡ Πόλη), auch he Pólis (ἡ Πόλις „die Stadt“), ehrende Bezeichnung für Konstantinopel, vergleichbar dem Namen Urbs für die Stadt Rom
 Poli, anderer Name von Polis Chrysochous, Stadt auf Zypern
 Poli (China), Stadt in China
 Poli (Latium), Gemeinde in der Provinz Rom, Italien
 Poli (Kamerun), Stadt in Kamerun
 Poli (Santian), Dorf im indonesischen Distrikt Santian in Westtimor

Poli ist der Familienname folgender Personen:

 Afro Poli (1902–1988), italienischer Sänger (Bariton) und Schauspieler
 Agostino Poli (1739–1819), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Alberto Poli (1945–2008), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Andrea Poli (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Barbara Fusar-Poli (* 1972), italienische Eiskunstläuferin
 Eros Poli (* 1963), italienischer Radrennfahrer
 Fausto Poli (1581–1653), italienischer Erzbischof und Kardinal
 Flavio Poli (1900–1984), italienischer Designer
 Gianni Poli (* 1957), italienischer Marathonläufer

 Mario Aurelio Poli (* 1947), argentinischer Kardinal, Erzbischof von Buenos Aires
 Maurice Poli (1933–2020), französischer Schauspieler
 Mimmo Poli (1922–1986), italienischer Schauspieler
 Paolo De Poli (1905–1996), italienischer Künstler und Designer
 Piero Poli (* 1960), italienischer Ruderer
 Robert E. Poli († 2014), US-amerikanischer Gewerkschafter
 Valentina De Poli (* 1968), italienische Journalistin

POLI steht für:
 Oliktok Long Range Radar Site (ICAO-Code), Militärflugplatz im North Slope Borough, Alaska

poli (sowohl poli- als auch -poli) steht für:
 ein Wortteil (sowohl am Wortanfang als auch am Ende), siehe unter Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern#poli und -polis

Siehe auch:
 Polli
 Poly
 Politehnica Timișoara 

Abkürzung